Guangji Si (Guangji-Tempel) steht für:

 Guangji Si (Peking), Tempel in Peking, China
 Guangji Si (Wuhu), Tempel in Wuhu, Provinz Anhui, China
 Guangji Si (Wutai Shan), Tempel im Gebirge Wutai Shan, China